Саша Јовановић (Лазаревац, 15. децембар 1991) српски је фудбалер који тренутно наступа за ТСЦ из Бачке Тополе.

Каријера 
Каријеру је започео у матичној Колубари из Лазаревца. Током 2013. године био је на проби у Црвеној звезди, а потом је једну сезону одиграо у дресу Смедерева. Лета 2014. године прешао је у састав лучанске Младости који је претходно остварио пласман у Суперлигу Србије. Дебитовао је на отварању такмичарске 2014/15. С екипом је остварио пласман на 4. место на табели по окончању сезоне 2016/17. и изборио учешће у квалификацијама за Лигу Европе. У августу 2017. потписао је за шпанског друголигаша Кордобу. У јануару 2019. прешао је у Ал Фатех.<ref></small></ref> Током друге половине календарске 2019. године био је уступљен Депортиву из Коруње. После тога се вратио у Ал Фатех где је остао још годину дана. Раскинуо је уговор шест месеци пре истека, а затим је почетком 2021. по други пут у каријери приступио лучанској Младости. Лета 2022. потписао је за ТСЦ из Бачке Тополе.

Репрезентација 
Јовановић је био на списку репрезентације Србије састављене од играча из домаћег шампионата, код селектора Славољуна Муслина, за пријатељски сусрет с Катаром у септембру 2016. Тада је на терену провео читаву утакмицу, док је Србија поражена резултатом 3 : 0. Наступио је и на гостовању Сједињеним Америчким Државама у јануару наредне године.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји, награде и признања

Појединачно 
 Играч кола у Суперлиги Србије (2)
 Суперлига Србије за сезону 2021/22, 9. коло
 Суперлига Србије за сезону 2022/23, 12. коло

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Саша Јовановић на сајту Reprezentacija.rs

Рођени 1991.
Лазаревчани
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Смедерева
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Кордобе
Фудбалери Депортиво ла Коруње
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Српски фудбалски репрезентативци